Ubuntu Mobile (and embedded) est un système d'exploitation dérivé d'Ubuntu pour les appareils mobiles et embarqués, tels que les assistants personnels et les téléphones portables.

La dernière version stable est sortie début . Le projet Ubuntu Mobile a été remplacé par le projet Ubuntu Touch. 

Ubuntu Mobile est une initiative soutenue par Intel et associé à d'autres projets visant à équiper les appareils mobiles de logiciels libres : Maemo (dont les fonctionnalités vont être transposées à Ubuntu Mobile), GMEI (GNOME Mobile and Embedded Initiative), CE Linux ou encore Embedded Linux.

Ubuntu Mobile sera fait de logiciels libres, mais sera compatible avec les codecs propriétaires, il sera compatible Web 2.0 et AJAX. Il sera aussi prévu pour utiliser les écrans tactiles.

Voir aussi 
 Familiar Linux
 Mobilinux
 Moblin

Liens externes 
 Images
 Article de Mobilealley
 Article vnunet.fr

Notes 

Ubuntu
Assistant personnel
Logiciel sous licence libre
Logiciel pour Linux